Dioxyna är ett släkte av tvåvingar. Dioxyna ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Borrflugor
Dioxyna